Fabianskirche ist ein Name von Kirchen, Kapellen, und Klosterkirchen, die dem hl. Fabianus gewidmet sind. Patrozinium ist der Sebastianstag, 20. Januar (kath., prot.), 20. Januar oder 5. August (orth.).

Spezieller sind: 
 Fabian-und-Sebastian-Kirche
 Kirchen jeweils beider Heiligen finden sich dort eingetragen, andere Doppelpatrozinien vorerst hier

Hauptkirche ist die Titelkirche in Rom, Santi Fabiano e Venanzio a Villa Fiorelli, gemeinsam mit dem Hl. Venantius von Camerino
  … Titelkirchen, Kathedralkirchen (Bischofskirchen), Basiliken, Sanktuarien u. ä.

Fremdsprachig: 
;
;

Liste

Deutschland 
 Ehemalige Stiftskirche St. Fabian des Klosters Hornbach, Rheinland-Pfalz
 St. Fabian und Sebastian (Otterstedt), Thüringen
 St. Fabian (Ringstedt), Niedersachsen
 St. Fabian und Sebastian (Nottuln-Darup), Nordrhein-Westfalen

Italien 
 Chiesa di San Fabiano, Nanno, Trento, Trentino-Südtirol
 Chiesa di San Fabiano, Prato, Prato, Toscana
  Chiesa dei Santi Fabiano e Venanzio a Villa Fiorelli, Rom, Latium

Kanada 
 Église de Saint Fabien, Québec, Québec (röm.-kath. Erzbistum Rimouski)
 Église Saint-Fabien-de-Panet (Presbytere de St-Fabien-de-Panet), Québec
 Église St Fabien, Montreal (röm.-kath. Erzbistum Montréal)

Tschechien 
 Kirche der hll. Fabian und Sebastian in Prag 6 – Stadtteil Horní Liboc, gegründet von Benediktinern aus Břevnov, erwähnt im 12. Jh., neu erbaut nach 1815
 Kirche der hll. Fabian und Sebastian Zákupy

Siehe auch 
 Fabian-und-Sebastian-Kirche

Weblinks

Einzelnachweise 

Liste (Kirchen nach Patrozinium)